Puntale – componente di alcuni cordofoni 
Puntale – simbolo araldico
Puntale – parte del fodero delle armi bianche